

Događaji

Rođenja 
 Hamurabi, kralj Babilona, Sumera i Akada († 1686. pr. Kr.)

Smrti

Izvori